Loyre bezeichnet zwei Flüsse in Frankreich:
 Loyre (Corrèze), Nebenfluss der Corrèze
 Loyre (Vézère), Nebenfluss der Vézère